«Притчи графа Диффузора» — «доисторический» магнитоальбом группы «Аквариум». Альбом был выпущен на CD в 2001 году в составе сборника «Доисторический Аквариум».

История 
О дате записи до сих пор не существует единого мнения. На задней стороне обложки альбома, выпущенной фирмой Триарий, написано: «Записано летом 1974 года в ЛГУ на факультете ПМ и ПУ». На официальном сайте и в Справочнике Павла Северова в качестве времени записи  значится 1975 год. Но тогдашний звукорежиссёр группы — Армен «Марат» Айрапетян в качестве наиболее вероятной даты называет весну 1975 года. В 1974 году в «Аквариуме» помимо Бориса Гребенщикова и Анатолия Гуницкого уже играли Андрей «Дюша» Романов и Михаил «Фан» Файнштейн.

На момент записи «Притчей» в Аквариуме была очень сложная ситуация. Летом 1974 года от нечего делать аквариумской компанией был придуман собственный театр, в котором все писали пьесы и все их тут же ставили, в основном на ступенях Инженерного замка. Осенью 1974 года театр переехал к Борису на факультет прикладной математики ЛГУ, был приглашён профессиональный режиссёр Эрик Горошевский. На премьере спектакля по пьесе А. Гуницкого «На берегу реки» появились иностранные журналисты, и далее, в результате доноса, «Аквариум» лишили репетиционного помещения. Поэтому группа занялась театром вплотную, пока перед её участниками не встал выбор: или театр, или музыка. Анатолий Гуницкий сделал окончательный выбор в пользу театра, он оставил медицинский институт и стал студентом-театроведом.

У Бориса Гребенщикова в январе 1975 года умирает отец. Следствием горя в семье, трудностей в театре и в «Аквариуме» становится болезнь БГ, которая длится полтора месяца. За это время БГ окончательно решил сделать выбор в пользу музыки и «Аквариума». И он решает создать полноценный музыкальный альбом группы.

Приблизительно в феврале-марте 1975 года «Аквариум» собрался на факультете — там, где они прежде репетировали, — и начал записывать новые песни. Запись производилась при помощи одного магнитофона и двух микрофонов.

Музыка «Притчей» создавалась под сильнейшим влиянием творчества Марка Болана и Tyrannosaurus Rex. В то время в руки БГ попал альбом A Beard of Stars — Болана Гребенщиков любил уже довольно давно, но после этого диска любовь к его музыке перешла всякие границы, что и сказалось на музыкальном материале «Притчей».

Участники записи 
 «Аквариум»:
 Б. Г. — голос, гитары, губная гармошка
 Михаил Файнштейн — бас-гитара, перкуссия
 Андрей Романов — клавишные, флейта (её Дюша взял в руки впервые за неделю до записи)
 Звукорежиссёр
 Марат (Армен) Айрапетян

Список композиций 
Автор музыки и слов ко всем песням — Борис Гребенщиков, кроме специально отмеченных
 Граф Диффузор (2:59)
 Сана (2:10)
 Другая (2:47)
 Она (0:59) (М.Файнштейн) — инструментал
 Время любви пришло (3:22)
 На дороге (1:01) (Б. Гребенщиков, А. Романов, М. Файнштейн) — инструментал
 Мозговые рыбаки (4:02)
 Мой муравей (3:07) (Б. Гребенщиков — А. Гуницкий)
 Остров Сент-Джорджа (2:08)
 Проснись (2:08)
 Он (1:42) (М. Файнштейн) — инструментал
 Стань поп-звездой (2:29)
 Боги (3:14)
 Без имени (2:07) (Б. Гребенщиков, А. Романов, М. Файнштейн) — инструментал
 Манежный блюз (0:57)
 Бег (2:48)
 Хвала Шри-Кришне (2:36)
 Прощание с «Аббатской дорогой» (4:55)

Факты из истории создания 
 Песня «Мой муравей» вышла позднее на альбоме «Треугольник» в 1981 году, а песня «Время любви пришло» была перезаписана в 1997 году для альбома «Гиперборея». Впрочем, там она была представлена только первой половиной текста.

Примечания

Литература 
 Аквариум «Сны о чём-то большем». Авторы текста: А. Рыбин, А. Кушнир, В. Соловьев-Спасский; Редактор: Борис Гребенщиков — М.: Издательский дом «София», 2004 г.

Альбомы группы «Аквариум»